Quo vadis är ett latinskt begrepp och betyder Vart går du?. Quo vadis kan också syfta på:

 Quo vadis (latin) – ett latinskt begrepp
 Quo vadis? (roman) – en roman om antikens Rom från 1895 av Henryk Sienkiewicz
 Quo Vadis (film, 1901) – en fransk stumfilm regisserad av Lucien Nonguet och Ferdinand Zecca
 Quo Vadis (film, 1913) – en italiensk stumfilm regisserad av Enrico Guazzoni vid filmbolaget Cines
 Quo Vadis (film, 1924) – en italiensk stumfilm regisserad av Gabriellino D'Annunzio och Georg Jacoby
 Quo Vadis (film, 1951) – en amerikansk film regisserad av Mervyn LeRoy, baserad på romanen från 1895 av Henryk Sienkiewicz
 Quo Vadis (film, 1985) – en miniserie för TV regisserad av Franco Rossi
 Quo Vadis (film, 2001) – en polsk film i regi av Jerzy Kawalerowicz, efter Henryk Sienkiewiczs roman
 Quo Vadis (biograf) – en biograf i Göteborg
 Quo Vadis (bilmärke) – ett franskt bilmärke 1921–1923